Gustul este unul dintre simțuri.
Este recepționat cu ajutorul papilelor gustative situate pe limbă. Există cinci tipuri de gusturi de bază: dulce, amar, acru, sărat și umami.

Vezi și 
 Analizatorul gustativ

Legături externe 
 
 

Analizator gustativ
Simțuri